Чемпионат Румынии по футболу 1951 — 34-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1951
Румыния
Спорт в Румынии в 1951 году